Тихоновка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 

 Тихоновка — село в Абайском районе Карагандинской области, ликвидировано в 2007 г.
 Тихоновка — село в Иртышском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2000-е годы.
Тихоновка — до 2020 г. название села Каракудук в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Тихоновка — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Тихоновка — хутор в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Тихоновка — село в Боханском районе Иркутской области.
 Тихоновка — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Тихоновка — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Тихоновка — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Тихоновка — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области, Бурлаковское сельское поселение.
 Тихоновка — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области, Терентьевское сельское поселение.
 Тихоновка — село в составе города Сочи Краснодарского края.
 Тихоновка — деревня в Щучанском районе Курганской области.
 Тихоновка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Тихоновка — деревня в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
Тихоновка — село в Альметьевском районе Татарстана.
 Тихоновка — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Тихоновка — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
Тихоновка — до 1939 г. название села Пожарское в Пожарском районе Приморского края.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Тихоновка — село в Первомайском районе.
 Тихоновка — исчезнувшее село в Красноперекопском районе.

Украина 
 Тихоновка — село в Славянском районе Донецкой области.
 Тихоновка — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Тихоновка — село в Лысянском районе Черкасской области.

Реки 
 Тихоновка (приток Камы) — река в Пермском крае.
 Тихоновка (приток Кеми) — река в Красноярском крае.